Кубок Англии 1986/1987 — 106-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержала команда «Ковентри Сити», обыграв на «Уэмбли» в овертайме лондонский, «Тоттенхэм Хотспур», со счётом 3:2. Это поражение стало для «шпор» первым за последние 8 финалов.

Первый раунд 
Матчи первого рааунды бли запланированы на 15-16 ноября 1986 года. Переигровки — на 17, 18 и 24 ноября.

Второй раунд 
Матчи второго раунда были сыграны 6-7 декабря. Переигровки — 9 и 10 декабря.

Третий раунд 
Игры третьего раунды были запланированы на 10-11 января 1987 года. Переигровки — на 31 января.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда были сыграны 31 января — 1 февраля. Переигровки — 3-4 февраля.

Пятый раунд 
Игры пятого раунда прошли 21-22 февраля. Переигровки 24-25 февраля.

Шестой раунд 
Матчи этого раунда были сыгарны 14-15 марта. Переигровки не потребовались.

Полуфиналы 
Семикратные обладатели Кубка, «Тоттенхэм Хотспур», сошлись в полуфинале с финалистами 1984 года на «Вилла Парк» в
Бирмингеме, «Уотфордом». Одержав победу со счётом 4:1, «шпоры» вышли в восьмой по счету финал Кубка в своей истории.

«Хиллсборо» в Шеффилде принял второй полуфинальный матч между «Лидс Юнайтед» и «Ковентри Сити», которые ни разу в истории клуба не доходили до полуфинального матча розыгрыша трофея. Команда из Ковентри одержала победу со счётом 3:2, благодаря голу Дэйва Беннетта в овертайме.

Финал 

Уже на второй минуте матча Клайв Аллен забил свой 49-й гол в сезоне, оставив не удел своим ударом головой голкипера «Ковентри Сити» Стива Огризовича. Всего через семь минут номинальные хозяева матча, смогли отыграться, благодаря голу Дэйва Беннетта. За 5 минут до перерыва, защитник «шпор» Гари Маббут вывел свою команду вперед. 20 минут второго тайма потребовалось «небесно-голубым», чтобы организовать успешную голевую атаку, которую завершил Кейт Хаучен. Счёт остался равным до конца матча, но, спустя 6 минут после начала овертайма, герой концовки первого тайма, Гари Маббут, стал антигероем матча для своей команды — мяч от колена защитника залетел в собственные ворота.

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Сайт Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1986
Англия
Футбол в Европе в 1986 году
Футбол в Европе в 1987 году
Спорт в Великобритании в 1986 году
Спорт в Великобритании в 1987 году